Onderdistrict in Indonesië
 Secang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Secang (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Secang (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java